Lwando ou Luando peut être :
 Lwando ou Luando, secteur du territoire de Bokungu de la province de l’Équateur au Congo-Kinshasa ;
 Lwando ou Luando rivière d’Angola, affluent du fleuve Kwanza ;
 Luando, commune de la municipalité de Cuemba de la province de Bié en Angola.
 Réserve naturelle intégrale de Luando, aire protégée d’Angola.